Сен-Поль-дю-Верне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бальруа. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14643.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 736 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 494 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 378 были экономически активными, 116 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 378 активных жителей работали 345 человек (179 мужчин и 166 женщин), безработных было 33 (16 мужчин и 17 женщин). Среди 116 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Поль-дю-Верне 

Коммуны департамента Кальвадос